«GIVE ME FIVE!» — 25-й сингл японской идол-группы AKB48. Вышел в Японии 15 февраля 2012 года на лейбле King Records.

Композиция 
«GIVE ME FIVE!» — пятый сингл группы на тему сакуры Однако, в отличие от предыдущих чётырёх, в его названии нет слова «сакура».

Видеоклип 
Музыкальное видео к титульной песне снято как мини-фильм и длится 34 минуты.

Коммерческий успех 
Сингл продался в 967 тысячах экземплярах в первый день.

Список композиций 
Сингл был издан в 3-x версиях — Type-A (CD+DVD), Type-B (CD+DVD) и в  (CD). Поскольку Type-A и Type-B были в двух вариантах с разными каталоговыми номерами, обычном и лимитированном, то по факту версий было 5.

Type-A

Type-B

Театральное издание

Чарты

Примечания

Ссылки 
 «GIVE ME FIVE!» Type-A, обычное издание на сайте King Records 
 «GIVE ME FIVE!» Type-A, первопрессное лимитированное издание на сайте King Records 

Синглы AKB48
Синглы 2012 года
Песни на стихи Ясуси Акимото
Синглы King Records (Япония)